Дружбовский сельский совет () — входит в состав
Криничанского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Дружба.

Населённые пункты совета 
 
 с. Дружба 
 с. Каменьчаны 
 с. Малярщина 
 с. Мирное 
 с. Первозвановка 
 с. Сухой Хутор 
 с. Ульяновка 
 с. Червоный Став

Примечания